Эндрю Ханкок Саддат (; ) — американский гребец, выступавший за сборную США по академической гребле в 1980-х годах. Серебряный призёр летних Олимпийских игр в Лос-Анджелесе, обладатель серебряных и бронзовых медалей чемпионатов мира, чемпион Игр доброй воли в Москве, победитель и призёр многих регат национального значения.

Биография 
Эндрю Саддат родился 21 ноября 1961 года в городе Балтимор, штат Мэриленд.

Занимался академической греблей во время учёбы в Академии Филлипса в Эксетере, затем поступил в Гарвардский университет, где состоял в местной гребной команде «Гарвард Кримсон», неоднократно принимал участие в различных студенческих регатах.

Первого серьёзного успеха на взрослом международном уровне добился в сезоне 1981 года, когда вошёл в основной состав американской национальной сборной и побывал на чемпионате мира в Мюнхене, откуда привёз награду серебряного достоинства, выигранную в зачёте распашных рулевых четвёрок.

В 1982 году на мировом первенстве в Люцерне стал бронзовым призёром в рулевых четвёрках.

На чемпионате мира 1983 года в Дуйсбурге в той же дисциплине сумел квалифицироваться лишь в утешительный финал B и расположился в итоговом протоколе соревнований на седьмой строке.

Благодаря череде удачных выступлений удостоился права защищать честь страны на домашних летних Олимпийских играх 1984 года в Лос-Анджелесе. В составе экипажа-восьмёрки пришёл к финишу вторым, уступив в решающем заезде только команде из Канады, и тем самым завоевал серебряную олимпийскую медаль.

После лос-анджелесской Олимпиады Саддат остался в составе гребной команды США на ещё один олимпийский цикл и продолжил принимать участие в крупнейших международных регатах. Так, в 1985 году он отметился выступлением на мировом первенстве в Хазевинкеле, где стал серебряным призёром в программе парных одиночек.

В 1986 году в восьмёрках одержал победу на Играх доброй воли в Москве и взял бронзу на чемпионате мира в Ноттингеме.

На мировом первенстве 1987 года в Копенгагене занял в одиночках итоговое седьмое место.

Находясь в числе лидеров американской национальной сборной, благополучно прошёл отбор на Олимпийские игры 1988 года в Сеуле. На сей раз стартовал в зачёте одиночек и показал на финише шестой результат. Вскоре по окончании этих соревнований принял решение завершить спортивную карьеру.

Впоследствии работал в сфере электронных технологий, занимался разработкой компьютерных серверов. Увлекался велоспортом, для поддержания физической формы регулярно участвовал в длительных заездах на велосипеде.

Умер от рака поджелудочной железы 15 июля 2006 года в возрасте 44 лет.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Эндрю Саддат  — страница на сайте Международного олимпийского комитета

Гребцы (академическая гребля) США
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 1984 года
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 1988 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1984 года
Выпускники Академии Филлипса в Эксетере
Выпускники Гарвардского университета
Умершие от рака поджелудочной железы